Wilski ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Wilski (1868–1939), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Teofil Wilski (1935–2022), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Kalisz